Kinetik eller kinetisk kan syfta på:

 Dynamik (mekanik) – partiklars och kroppars rörelse under påverkan av krafter
 Kinetisk energi – det mekaniska arbete som krävs för att reducera en mängd materias hastighet till noll
 Kinetik (kemi) – hur snabbt kemiska reaktioner och andra kemiska processer sker och på vilket sätt processerna sker
 Farmakokinetik – läran om läkemedels omsättning i kroppen

Se även
 Kinematik – beskrivningen av läge som funktion av tid